Elena Salvador Irigoyen (1868-1964) actriu de teatre i sarsuela
 Elena Salvador de Puigvert fou el nom artístic de María Teresa Ramón Blanes (1927-2017), actriu de cinema espanyola